Alberto Rodríguez puede referirse a:

Política 
 Alberto Rodríguez Acosta (1869-1897), militar cubano.
 Alberto Rodríguez Galán (1922-), abogado y docente argentino.
 Alberto Rodríguez González (1944-), político español.
 Alberto Rodríguez Rodríguez (1981-), diputado español.
 Alberto Rodríguez Saá (1949-), político argentino.
 Alberto Rodríguez Varela (1936-), abogado y docente argentino.

Cultura 
 Alberto Rodríguez Librero (1971-), director de cine español.
 Alberto Rodríguez (director de animación), Alberto Rodríguez Rodríguez, director español de películas y series de animación.
 Alberto Rodríguez (escritor) (1924-), escritor.
 Alberto Rodríguez (músico) (1900-1997), músico argentino.
 Alberto "Chino" Rodríguez (1969-), director y guionista mexicano.

Deporte 
 Alberto Rodríguez Baró, Tachi, (1997-), futbolista español.
 Alberto Rodríguez Barrera (1974-), futbolista mexicano.
 Alberto Rodríguez Faisal, Andamio (1977-), pelotari mexicano.
 Alberto Rodríguez Larreta, Larry, (1934-1967), piloto de automovilismo argentino.
 Alberto Rodríguez Martín, (1992-), futbolista español.
 Alberto Rodríguez (futbolista peruano) o Alberto Rodríguez Valdelomar (1984-), futbolista peruano.
 Alberto Del Rio o José Alberto Rodríguez (1977-), luchador mexicano.